Тагилони — железнодорожная платформа Абхазской железной дороги в Галском районе Абхазии у абхазско-грузинской границы.

По состоянию на лето 2016 года железнодорожное полотно у платформы разобрано.

Примечания 

Остановочные пункты Абхазской железной дороги
Остановочные пункты Закавказской железной дороги
Остановочные пункты Абхазии